Frans (doorverwijspagina)
 Charrière, Franse Maat of French (Fr), eenheid voor kleine diameters